Miejscowości w USA:
 Greenport – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Greenport – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Greenport (ang. Greenport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia